Damien – imię męskie
 Damien – amerykański serial telewizyjny
 Damien – postać fikcyjna, bohater serialu Miasteczko South Park
 Damien Thorn – postać fikcyjna, bohater serii Omen i serialu Damien

Zobacz też 

 
 Damian